Il doppio del torneo di tennis Stuttgart Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Tim Mayotte e Larry Stefanki 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Rod Frawley /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Jean-Louis Haillet /  Gilles Moretton (semifinali)
 Stanislav Birner /  Jiří Hřebec (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stuttgart Indoor 1980